Markow-Ungleichung steht für:

 Markow-Ungleichung (Stochastik), eine Ungleichung aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Markow-Ungleichung (Analysis), eine Ungleichung aus der Approximationstheorie